Сельчук может означать:
 Сельчук — город и сельский район в Турции.

Известные носители 
 Сельчук, Зехра Зюмрют (род. 1979) — турецкий политик, министр труда и семьи с 10 июля 2018 года.
 Сельчук, Зия (род. 1961) — турецкий политик, министр образования с 10 июля 2018 года.
 Сельчук, Мюнир Нуреттин (1900 или 1901—1981) — турецкий певец и композитор.
 Сельчук, Тимур (1946—2020) — турецкий певец и композитор, сын Мюнира Сельчука.